Hans Wilhelm Geiger, een Duits natuurkundige
Geiger (Alabama), een plaats in de Amerikaanse staat Alabama.
Mark Geiger, Amerikaans scheidsrechter